Wielki Okap – formacja skalna w Dolinie Brzoskwini na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Wielki Okap – formacja skalna na Górze Żary na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej